Richard Daft (1835-1900) – crickettista inglese
 Richard Daft (1863-1934) – crickettista inglese
 Richard L. Daft (1941) – sociologo statunitense